Antimatter ():
 Antimatter — британская рок-группа.
 «Antimatter» — сингл британского трип-хоп-музыканта Tricky.

См. также 
 Антивещество